Вое́нная диктату́ра — форма правления, в которой всей властью обладают военные, как правило, захватившие власть в результате государственного переворота или же введена с назначением военного диктатора из-за начала войны. 

Военная диктатура похожа, но не идентична стратократии, при которой государством управляют непосредственно военные. Как и любая диктатура, военная диктатура может быть официальной или неофициальной (некоторые военные диктаторы, такие, как Мануэль Норьега в Панаме, номинально подчинялись гражданскому правительству, несмотря на силовую структуру режима), и в зависимости от этого квалифицироваться как стратократия. Существуют и смешанные формы правления, в которых военные оказывают очень сильное влияние, но не единовластно контролируют ситуацию.

Виды военной диктатуры 
Латинская Америка, Африка и Ближний Восток — обширная зона для распространения военной диктатуры. Одной из причин этого является то, что у военных зачастую больше сплоченности и лучшая организационная структура, чем у гражданских институтов общества, что характерно для развивающихся стран, склонных к государственным переворотам.

Типичная военная диктатура в Латинской Америке, как правило, представляет собой Хунту (от испанского слова, которое можно перевести как «конференция» или «совет»), комитет, состоящий из нескольких офицеров, часто из высшего руководства вооруженных сил, хоть и не всегда. Об этом свидетельствует термин власть полковников, говорящий, что военные лидеры остались верны прежнему режиму. Так было в случае с генералом Хорхе Рафаэлем Виделой, период правления которого в Аргентине после переворота в 1976 году характеризуется применением силы и экстра-правовых мер (см. массовые исчезновения людей и «Грязная война»), которые сами военные называли «процессом национальной реорганизации». Нечто подобное происходило и в Сальвадоре во время гражданской войны в 1980 году, когда боевики «эскадронов смерти» убили около четырёх тысяч диссидентов (примерно 0,8 % населения), чтобы подорвать деятельность оппозиции. 

В Чили ситуация с генералом Аугусто Пиночетом Угарте, который был у власти в период с 1973 по 1990 год, была несколько иной: он начинал как председатель правления, а затем консолидировал власть вокруг своей персоны и занимал этот пост до конца правления, став пожизненным сенатором во время перехода страны к демократическому режиму. То же самое произошло и с Дези Бутерсе в Суринаме. Другие военные диктатуры сосредоточены полностью в руках одного должностного лица, каудильо, как правило, главнокомандующего армией. Так было в случае с Боливии, в которой правил генерал Уго Бансер с 1971 по 1978 год. В Парагвае военным диктатором был генерал Альфредо Стресснер, который правил этой страной в течение тридцати пяти лет, с 1954 до 1989 года. Другой военный диктатор, Анастасио Сомоса Гарсия, управлял Никарагуа с 1936 по 1956 год и даже создал семейную династию, которая была у истоков власти в стране до 1979 года. В любом случае, председатель Хунты или единовластный командир зачастую сам вступает в должность в качестве главы государства.

На Ближнем Востоке и в Африке военные правительства чаще возглавляются одним влиятельным человеком, являясь авторитарными режимами в дополнение к военной диктатуре. Такие лидеры, как Иди Амин и Сани Абача работали над созданием культа личности и стали лицами наций внутри и за пределами своих стран. При этом следует выделить военный переворот в Таиланде. Он был совершен группой военных, которая оставила в качестве формы правления монархию.

Возникновение и эволюция 
Большинство военных диктатур образуются после государственного переворота, в ходе которого свергается предыдущее правительство. Тем не менее, совсем иная картина наблюдалась с случае с режимами Саддама Хусейна в Ираке и Ким Ир Сена в Северной Корее. Оба режима позиционировались изначально как государства с однопартийной системой правления, но на протяжении своего существования трансформировались в военные диктатуры, когда их лидеры надели форму, а военные стали принимать активное участие в правительственных решениях.

С другой стороны, другие военные диктатуры могут постепенно восстанавливать элементы гражданского правительства, в то время как исполнительная власть по-прежнему находится в руках верховного военачальника. В Пакистане правящие генералы Мухаммед Зия-уль-Хак (1977—1988) и Первез Мушарраф (1999—2008) провели каждый в своё время единственный референдум, чтобы вступить в должность президента Пакистана, что противоречило конституции.

В прошлом военные хунты оправдывали свою власть как способ обеспечения политической стабильности в стране или её спасение от угрозы «опасных идеологий». Например, в Латинской Америке угроза коммунизма часто использовалась как оправдание возникающему режиму, а большая часть военных диктаторов прошли подготовку в Школе Америк, учреждении, обеспечивавшем в контексте холодной войны лояльность проамериканских войск в отношении внешней политики Соединенных Штатов. Военные режимы, как правило, склонны представлять себя как «нейтральную» партию, которая может предоставить временное руководство страной в смутные времена. Военные режимы также изображают гражданских политиков как коррумпированных и неэффективных. Одной из почти универсальных характеристик военного правительства является институт военного или постоянного чрезвычайного положения, который упраздняет все правовые гарантии, защищающие людей от злоупотреблений со стороны государства. Военные режимы, как правило, не считаются с правами человека и используют силу и репрессии, чтобы заставить замолчать инакомыслящих и политических оппонентов. В связи с этим два американских политолога, Р. Дюваль и Майкл Стол, разработали в 1983 году концепцию государственного терроризма, которая, конечно, относится не только к военной диктатуре.

Военные диктатуры в 1990-е годы 
С начала 1990-х годов военные диктатуры стали менее распространенным явлением. Причиной тому являются следующие факты:
 военные диктатуры утратили международную легитимность в связи с так называемыми «волнами демократизации»,
 большинство военных имеют неудачный опыт управления государством,
 окончание холодной войны и распад Советского Союза привели к трудностям для военных диктатур при оправдании своих действий, так как угроза коммунизма сошла на нет.
С учётом этих фактов многие нации в настоящее время не склонны принимать участие в политических спорах.

Примеры современных военных диктатур 
  — военные захватили власть в декабре 2006 года. Предыдущие перевороты совершались в 1987 и 2000 году
  — военные захватили власть в мае 2014 года в результате тяжёлого политического кризиса.
  — военные захватили власть весной 2019 года. Суданские военные объяснили это тем, что необходимо бороться с кризисом и диктатурой в стране.
  Сирия — военные захватили власть в феврале 1966 года.
  — военные захватили власть 1 февраля 2021 года.
  — страна под контролем Переходного военного совета в связи с гибелью президента в непрекращающейся гражданской войне.
 Буркина-Фасо — на фоне массовых демонстраций, спровоцированных подготовкой поправок к конституции, в соответствии с которыми президент Компаоре, находящийся у власти 27 лет, мог снова претендовать на этот пост в будущем году и остаться у власти ещё на 5 лет, 30 октября 2014 года в стране произошёл переворот. К власти пришли военные. В стране был введён комендантский час. Правительство было отправлено в отставку, а парламент распущен. Вместо них был сформирован временный орган управления страной, который в течение года должен был восстановить конституционный порядок.

Примеры военных диктатур прошлого 

Примечание: в связи с наличием большого количества исторических режимов, которые могли бы, вероятно, быть классифицированы как военные диктатуры, этот список ограничен теми из них, которые находились у административной власти с начала 19-го века.

Африка 

  (1992—1994)
  (1963—1964; 1965—1968; 1969—1970; 1972—1975)
  (1966—1977; 1980—1991; с 2014)
  (1966—1974; 1976—1979; 1987—1992)
  (1966—1976; 1981—1987; 2003—2005; 2013)
  (1975—1979; 1982—1989)
  (1999—2002)
  Демократическая Республика Конго (1965—1971)
  Народная Республика Конго (1968—1969; 1977—1979)
  (1999—2000)
  (2011—2014)
  (1979—1987)
  (1974—1987)
  (1994—1996)
  (1966—1969; 1972—1979; 1981—1993)
  (1984—1990; 2008—2010)
  (1980—1984, 2012)
  (1986—1993)
  (1980—1984)
  (1969—1977)
  (1972—1976)
  (1968—1992, 2012, 2020)
  (1978—1992; 2005—2009)
  (1974—1989; 2010-2011)
  (1966—1999)
  (1973—1975)
  (1967—1968; 1992—1998)
  (1969—1976; местные милиционные армии взяли управление в свои руки в 1991 году)
  (1958—1964; 1969—1971; 1985—1986; 1989—1993)
  (1967—1979)
  (1971—1979; 1985—1986)
  (1971—1997)

Северная и Южная Америка 

  (1930—1932; 1943—1946; 1955—1958; 1966—1973; 1976—1983)
  Боливия  (1828—1848; 1861—1871; 1876—1880; 1930—1931; 1936—1946; 1951—1952; 1964—1966; 1969—1982)
  (1889—1894; 1964—1985)
  (1924—1931; 1973—1990)
  (1855—1857; 1953—1958)
  (1863—1882; 1917—1919)
  (1933—1940; 1952—1959)
  (1930-1961)
  (1876—1883; 1937—1938; 1963—1966; 1972—1979)
  (1885—1911; 1931—1980)
  (1931—1945; 1957—1958; 1963—1966; 1970—1986)
  (1950—1956; 1986—1990, 1991—1994)
  (1903—1907; 1956—1957; 1963—1982)
  (1876—1880; 1884—1911)
  (1936-1956; 1967-1979)
  (1968—1989)
  (1940—1948; 1954—1993)
  (1838—1872; 1876—1879; 1886—1895; 1914—1915; 1930—1931; 1933—1939; 1948—1950; 1962—1963; 1968—1980)
  (1980—1988)
  (1876—1879; 1973—1985)
  (1847—1858; 1908—1935; 1948—1958)

Азиатско-Тихоокеанский регион 

  (1975—1981; 1982—1986)
  (1958—2011; 2021—наст. время)
  (1966—1975)
  (1928—1975; местные милиционные армии правили в период 1912—1928) 
  (1987; 2000; 2006—наст. время)
  (1966—1998)
  (1923—1925; 1950—1957; 1978—1979)
  (1933—1938; 1949—1953; 1958—1979)
  (1961—1963, 1980—1992)
  (1959—1960)
  (1958—1971; 1977—1988; 1999—2008)
  (1972—1981)
  (1951—1954; 1963—2000)
  (1933—1973; 1976—1988; 1991—1992; 2006—2008; 2014—наст. время)
  (1963—1975)
  (1962—1978)
  (1941—1945)

Европа 

  (1934—1935; 1944—1946)
  (1653—1659)
  (1799—1815; 1870—1871; 1940—1944)
  (1922—1926; 1936—1941; 1967—1974)
  (1944—1945)
  (1922—1944)
  (1926—1935; 1981—1983)
  (1917—1919; 1926—1933, 1974—1976)
  (1940—1945)
  (1923—1930; 1939—1975)
  (1960—1961; 1980—1983)
  (1933—1945)
  (1918—1920)

См. также 

 Милитократия
 Тирания
 Милитаризм
 Полицейское государство
 Операция «Кондор»

Примечания

Литература 
 Gabriel A. Almond, G. Bingham Powell, Robert J. Mundt (Hrsg.): Comparative Politics. A theoretical framework. HarperCollins, New York NY 1993, ISBN 0-673-52282-2.
 Raymond D. Duvall, Michael Stohl: Governance by Terror. In: Michael Stohl (Hrsg.): The Politics of Terrorism (= Public administration and public policy 18). 2nd edition, revised and expanded. Dekker, New York NY u. a. 1983, ISBN 0-8247-1908-5, S. 179—219.
 Samuel P. Huntington: The third wave. Democratization in the late Twentieth Century (= The Julian J. Rothbaum distinguished lecture Series 4). University of Oklahoma Press, Norman OK 1991, ISBN 0-8061-2346-X.
 Morris Janowitz, Roger W. Little: Militär und Gesellschaft (= Praxeologie 1). Boldt, Boppard am Rhein 1965.
 Hans Werner Tobler, Peter Waldmann (Hrsg.): Staatliche und parastaatliche Gewalt in Lateinamerika (= Iberoamericana. Editionen der Ibero-Americana. Reihe 5: Monographien und Aufsätze 31). Vervuert, Frankfurt am Main 1991, ISBN 3-89354-831-9.

Диктатура